est la formule brute de plusieurs isomères.

 guaiazulène, numéro CAS 
 vétivazulène, numéro CAS